Tăuţi:
 Tótfalud (románul: Tăuţi)
 Kolozstótfalu (románul: Tăuţi)

Lásd még 
 tótok, Tóth (családnév)